Tim Dieck (geb. 7. April 1996 in Dortmund) ist ein deutscher Eiskunstläufer. Mit seiner Partnerin Katharina Müller startete er im Eistanz. Sie wurden 2020 erstmals deutsche Meister im Eistanz.

Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2015 belegten sie den 15. Platz. Bei den deutschen Meisterschaften 2021 qualifizierten sie sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Dort belegten sie den 21. Platz. Anschließend trennte sich das Paar.

Im Dezember 2022 gaben Tim Dieck und die britisch-spanische Eistänzerin Olivia Smart bekannt, dass sie ab der Saison 2023/24 als neues Paar antreten wollen. Smart war zuvor mit Adrián Díaz für Spanien angetreten.

2023 ist Dieck Teilnehmer der dritten Staffel von 99 – Eine:r schlägt sie alle!.

Ergebnisse 

Q = qualifiziert
A = Wegen Covid19-Pandemie ausgefallen

Weblinks 

 
 Tim Dieck auf der Website des Deutschen Olympischen Sportbunds

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Deutschland)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Universiadeteilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
Deutscher Meister (Eiskunstlauf)
Deutscher
Geboren 1996
Mann